Adami je priimek več znanih oseb:

 Adam Adami, nemški rimskokatoliški škof
 Giustino Adami, rimskokatoliški nadškof
 Eddie Fenech Adami (*1934), malteški politik
 Giuseppe Adami (1878—1946), italijanski komediograf in libretist
 Valerio Adami (*1935), italijanski slikar